Orzechowo ist Name folgender polnischer Orte:
Orzechowo (Dobre Miasto) (Noßberg, Kreis Heilsberg, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Dobre Miasto
Orzechowo (Olsztynek) (Nußtal, Kreis Allenstein, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Olsztynek
Orzechowo (Stare Juchy) (bis 1924: Orzechowen, 1924 bis 1945 Nußberg, Kreis Lyck, Ostpreußen), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Stare Juchy
Orzechowo (Miłosław) (Orzechowo), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Miłosław
Orzechowo (Ryńsk) (Groß Orsichau), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Ryńsk
Orzechowo (Jasieniec), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Jasieniec
Nowe Orzechowo, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Pomiechówek
Orzechowo (Brusy), Siedlung in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Brusy
Orzechowo (Ustka) (Freichow), Siedlung in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Ustka
Orzechowo (Ińsko), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Ińsko
Orzechowo (Nowogard) (bis 1945: Düsterbeck, Kreis Naugard, Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Nowogard

Siehe auch
Orzechów